San Rafael del Yuma kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 San Rafael del Yuma (kommun), La Altagracia, 
 San Rafael del Yuma (ort), La Altagracia,